Lagomarsino ist der Nachname folgender Personen: 

 Robert J. Lagomarsino (1926–2021), US-amerikanischer Politiker
 Ron Lagomarsino, US-amerikanischer Film- und Theaterregisseur